Цуканово — название нескольких населённых пунктов:
 Цуканово — посёлок в Можайском районе Московской области.
 Цуканово — село в Хасанском районе Приморского края.